Le patronyme Salvi, Salvia, Salvini, Salvio, Salviolo, Salvioli, Salvione, Salvioni, Salvo ou Salvoni découle directement ou par l'intermédiaire hypocoristique de Gens Salvia ou du nom latin Salvius (du latin salvus : sauve).

 Antonio di Salvi (1450 - 1527), orfèvre italien de la Renaissance florentine ;
 Antonio Salvi (1664 - 1724), librettiste d'opéras italien ;
 Cesare Salvi (1948 -), personnalité politique italienne ;
 Diego Salvi (1991 -), chanteur belge ;
 Émile Salvi (1936-), coureur français du combiné nordique 
 Giovanni Battista Salvi (1609 - 1685), peintre italien, dit il Sassoferrato ;
 Livio Salvi (1977 -), chanteur italien ;
 Lorenzo Salvi (1810-1879), chanteur italien d'opéra, ténor ;
 Matteo Salvi (1816-1887), compositeur et metteur en scène italien ;
 Niccolò Salvi (1697 - 1751), sculpteur et architecte italien ;
 Paolo Salvi (1891-1945), gymnaste italien ;
 Pierre Salvi, (1926 - 1989), homme politique français ;
 Renato Salvi (1956 -), architecte italo-suisse ;
 Véronique Salvi (1973 -), femme politique belge;
 Iyamuremye Salvi(1988-),Officier(militaire) étudiant à ISCAM,Burundi.

Voir aussi